Dennis a été utilisé cinq fois comme nom d'un cyclone tropical dans l’océan Atlantique nord. Ce nom fut retiré à la suite de la saison 2005 par l’Organisation météorologique mondiale et remplacé par Don pour la saison 2011.

Ouragan Dennis (1981) : une faible tempête qui a causé quelques dommages en Floride et dans les Carolines par la pluie sur la côte américaine ;
Tempête tropicale Dennis (1987) : formée au large de l'Afrique, elle n'a jamais touché terre ;
Tempête tropicale Dennis (1993) : a passé sa vie au large ;
Ouragan Dennis (1999) : a frôlé les Bahamas et frappé la Caroline du Nord. Il causa  en dommages et on a rapporté quatre morts en Floride.
Ouragan Dennis  de 2005 : le plus puissant ouragan durant un mois de juillet a frappé Cuba et la côte du Golfe du Mexique. Il a tué 56 personnes à Haïti, 16 à Cuba, 15 aux États-Unis et une en Jamaïque menant au retrait des listes futures d'ouragans.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme